Ровнаг Ибрагим оглы Абдуллаев (; род. 3 апреля 1965, Нахичевань, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский государственный деятель, президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) (2005-2022), заместитель министра экономики Азербайджанской Республики (с 10 февраля 2022 года).

В 1982 году поступил в Азербайджанский инженерно-строительный институт на факультет «Промышленное и гражданское строительство». В 1983—1985 гг. служил в Советской армии, в 1985 году был переведён в Московский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева, в 1989 году, окончив институт, стал работать на платформе «Нефтяные Камни».

С 1990 года работал в HГДУ «28 Мая», в отделе капитального строительства на должности инженера, в 1991 г. был повышен до начальника производственно-технического отдела строительно-монтажного управления № 3 треста «Каспморнефтегазстрой», в 1994 году — до должности главного инженера данного управления. С 1997 года — заведующий трестом «Каспморнефтегазстрой». 31 марта 2003 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики был назначен на должность директора нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.

С 2005 года по 2022 год — президент ГНКАР.

10 февраля 2022 года по распоряжению Президента Ильхам Алиева был назначен заместителем министра экономики Азербайджана.

Личная жизнь 
Женат, имеет сына и дочь.

Ссылки 
 Биография на официальном сайте Милли Меджлиса Азербайджана

См. также 
 Список депутатов Милли Меджлиса Азербайджана третьего созыва

Примечания 

Депутаты Национального собрания Азербайджана V созыва‎
Депутаты Национального собрания Азербайджана IV созыва‎
Депутаты Национального собрания Азербайджана III созыва‎